Икараву () — буква алфавита каннада, обозначает короткий неогубленный гласный переднего ряда верхнего подъёма. Внутри слова передаётся контактным знаком гудису или гурасу  (ಗುಡಸು) ಿ . В зависимости от формы буквы, гудису принимает одну из двух графических модификаций и пишется в правом верхнем углу буквы или сверху, вместо верхнего графического элемента талекатту.
 Кагунита c круглым гудису: ಕಿ , ಖಿ , ಘಿ , ಙಿ , ಚಿ , ಛಿ , ಜಿ ,  ಞಿ , ತಿ , ಣಿ , ಪಿ , ಬಿ , ಭಿ , ಮಿ , ಯಿ , ಲಿ , ವಿ , ಶಿ , ಷಿ , ಸಿ , ಹಿ , ಳಿ .
 Кагунита с полукруглым гудису: ಗಿ , ಝಿ , ಥಿ , ದಿ , ಧಿ , ಠಿ , ಡಿ , ಢಿ , ರಿ .

Вьякарана (грамматика)
 одно из окончаний потенциального наклонения глаголов
 окончание 3-го лица повелительного наклонение глаголов
 -ಅಲ್ಲಿ (алли) — окончание локатива, седьмого падежа (саптами вибхакти).

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада